Simai Mihály (1930) Széchenyi-díjas közgazdász, az MTA rendes tagja
Simai Mihály (1935) József Attila-díjas költő, újságíró